Kraftwerk Darmstadt steht für:

 Centralstation (Darmstadt), Kraftwerk 1888 bis 1915, heute Veranstaltungsort
 Müllheizkraftwerk Darmstadt, Inbetriebnahme 1967
 Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, Inbetriebnahme 2013